Ставищенська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Брусилівський район
 Ставищенська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростенський район
 Ставищенська сільська рада — Житомирська область, Попільнянський район
 Ставищенська сільська рада — Хмельницька область, Дунаєвецький район